Orquídea de primavera puede referirse a:
El nombre común de la planta Cymbidium ensifolium.
El nombre común de la planta Cymbidium goeringii.